Mexikó
San Gervasio, maja régészeti lelőhely Mexikóban

 Olaszország
San Gervasio Bresciano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében